Арвела́дзе () — грузинская фамилия.
 Арвеладзе, Арчил Юстинович (род. 1973) — грузинский футболист. Брат Реваза Арвеладзе и брат-близнец Шоты Арвеладзе.
 Арвеладзе, Вато (род. 1998) — грузинский футболист. Сын Реваза Арвеладзе.
 Арвеладзе, Георгий (род. 1978) — грузинский политик.
 Арвеладзе, Леван Гивиевич (род. 1993) — украинский футболист.
 Арвеладзе, Реваз Юстинович (род. 1969) — грузинский футболист. Старший брат Шоты Арвеладзе и Арчила Арвеладзе.
 Арвеладзе, Реваз (род. 1941) — грузинский государственный и политический деятель, депутат парламента, министр топлива и энергетики. 
 Арвеладзе, Шота Юстинович (род. 1973) — грузинский футболист и тренер. Брат Реваза Арвеладзе и брат-близнец Арчила Арвеладзе.
 Арвеладзе, Элпита Алексеевна — бригадир колхоза имени Сталина Абашского района Грузинской ССР, Герой Социалистического Труда.

Примечания